Juilly, commune française de la Côte-d'Or
 Juilly, commune française de Seine-et-Marne, où se trouve le collège de Juilly

 Voir aussi
  (par exemple le village de Jully s'appelait autrefois Juilly)

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France